O termo A Ilha pode referir-se a:

 Livros
 Island (livro), de Aldous Huxley (1962), traduzido no Brasil como A Ilha
 A Ilha (livro), do brasileiro Fernando Morais (1976)

 Filmes
 A Ilha (1963), filme brasileiro com Eva Wilma e Luigi Picchi
 The Island (1980), filme com Michael Caine (no Brasil: A Ilha)
 A Ilha (2005), filme com Scarlett Johansson e Ewan McGregor

Desambiguação